Raghunathpur (Katihar), een plaats in de Indiase deelstaat Bihar
 Raghunathpur (PS-Dankuni), een plaats in de Indiase deelstaat West-Bengalen
 Raghunathpur (PS-Magra), een plaats in de Indiase deelstaat West-Bengalen